3 miejscowości w Polsce: 
 Blizno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Książki 
 Blizno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo
 Blizno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin

Jeziora:
 Blizno – jezioro w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Nowinka